Фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA) — ежегодный международный фестиваль документального кино.

Фестиваль впервые состоялся в 1988 году: тогда показали 80 фильмов для трёх тысяч зрителей. В 2015 году число зрителей выросло до 271 тысячи, а сам фестиваль к 2016 году шёл 11 дней. Для показа в 2016 году из 3495 заявок было отобрано 297 фильмов; из них 102 фильма — мировые премьеры.

Наряду с международной программой, которая включает в себя европейские и мировые премьеры в различных жанрах, в рамках фестиваля проводятся дебаты, форумы и воркшопы, с целью поддержки мексиканских беженцев.

В 2016 году основатель фестиваля и его руководитель на протяжении 28 лет Алли Деркс (Ally Derks) объявила о своём уходе в годовой творческий отпуск, а после фестиваля 2017 года — с поста главы IDFA. В 2017 году проведением фестиваля руководила художник и режиссёр Барбара Виссер (Barbara Visser). В конце января 2018-го было объявлено имя нового директора, им стал сирийский актёр и режиссёр Орва Нирабия (Orwa Nyrabia).

Программа 
 Конкурсная секция
 Полнометражный документальный фильм,
 Первое появление,
 Документальный среднеформатный фильм,
 Голландское документальное кино,
 Студенческое документальное кино,
 Лаборатория документального кино,
 Дети & Док (детская программа).
 Внеконкурсная секция
 Лучший фестивальный фильм (внеконкурсная программа),
 Музыкальная документалистика,
 Мастера,
 Панорама,
 Парадокс (экспериментальная программа),
 IDFAкадемия (фильмы, участники образовательных программ IDFA).

Победители

Полнометражный фильм

Специальный приз жюри

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля документального кино в Амстердаме
 Список победителей фестиваля

Фестивали, появившиеся в 1988 году
Кинофестивали Нидерландов
Культура Амстердама